Jonas Wikström kan syfta på

Jonas Wikström (född 1962), militär. 
Jonas Wikström, fotbollstränare.